Niemcy:
 Tautendorf – dzielnica Leisnig
 Tautendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland